Bambins et Gamines, également connu sous le titre Venez mes enfants, est un chant de Noël que l'on peut entendre en Alsace et en Moselle, pour sa version française. 

À l'origine, il s'agit d'un chant allemand,  (littéralement : Vous, petits enfants, venez) dont le texte a probablement été écrit par Christoph von Schmid vers 1808-1810, et qui est chanté sur une mélodie de Johann Abraham Peter Schulz à partir de 1794.

Paroles 
Il existe des variations, comme le texte entre crochets ou l'absence du dernier couplet.

Bambins et Gamines [Venez mes enfants]
Venez, venez tous [Accourez, venez tous]
Merveille divine
Se passe chez nous
Voyez dans la crèche
L'enfant nouveau-né
Que dans la nuit fraîche
Dieu nous a donné

Une pauvre étable 
Lui sert de maison
Ni chaise, ni table
Rien que paille et son
Une humble chandelle
Suffit à l'enfant
Que le monde appelle
Le Dieu tout puissant

On n'a vu personne
Monter au clocher
Mais la cloche sonne
Pour le nouveau-né
L'oiseau sur sa branche
S'est mis à chanter
L'œil de la pervenche
S'est mis à briller [S'en est éveillé]

Bergers et bergères
Portent leurs présents
« Dodo, petit frère » chantent les enfants
Mille anges folâtrent dans un rayon d'or
Les mages se hâtent vers Jésus qui dort

Notes et références 

Chanson en français
Chant de Noël
Musique dans le Grand Est